peruanisch steht für:
 den südamerikanischen Staat Peru betreffend
 Peruanische Küche, Kochstil und kulinarische Spezialitäten Perus
 peruanisches Spanisch, Variante der spanischen Sprache in Peru

Siehe auch: